Grabnica, Grąbnica bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Grabnica (deutsch Gräbnitzfelde), Siedlung in der Gmina Dobrzany, Woiwodschaft Westpommern; siehe Dobrzany#Gmina Dobrzany
 Grąbnica (Hundeberg), Siedlung in der Gmina Ustronie Morskie, Woiwodschaft Westpommern

 Grabnica, der frühere Name für den Fluss Grabiczek, in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Grabnik